La 2. Fußball-Bundesliga 1993-1994 è stata la ventesima edizione della 2. Fußball-Bundesliga, la seconda serie del campionato tedesco di calcio dalla sua introduzione nel 1974; è terminata con la promozione in Bundesliga del Bochum, che ha vinto il campionato, insieme al Bayer Uerdingen e al Monaco 1860.

Capocannoniere del torneo è stato Uwe Wegmann del Bochum con 22 gol.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossi in Bundesliga 1994-1995.
      Retrocessi in Regionalliga 1994-1995.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria finale verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:
 Punti negli scontri diretti
 Differenza reti negli scontri diretti
 Differenza reti generale
 Reti realizzate in generale
 Sorteggio

Risultati

Tabellone 

Ogni riga indica i risultati casalinghi della squadra segnata a inizio della riga, contro le squadre segnate colonna per colonna (che invece avranno giocato l'incontro in trasferta). Al contrario, leggendo la colonna di una squadra si avranno i risultati ottenuti dalla stessa in trasferta, contro le squadre segnate in ogni riga, che invece avranno giocato l'incontro in casa.

Calendario

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Classifica in divenire

Classifiche di rendimento

Rendimento andata-ritorno

Rendimento casa-trasferta

Primati stagionali 
Squadre
 Maggior numero di vittorie: Bochum, Monaco 1860 (19)
 Maggior numero di pareggi: Carl Zeiss Jena, Mannheim (16)
 Maggior numero di sconfitte: Tennis Borussia Berlino (19)
 Minor numero di vittorie: Tennis Borussia Berlino (7)
 Minor numero di pareggi: Monaco 1860, Hansa Rostock, Saarbrücken (9)
 Minor numero di sconfitte: Bochum, Bayer Uerdingen (9)
 Miglior attacco: Saarbrücken (58 gol fatti)
 Peggior attacco: Chemnitz (34 gol fatti)
 Miglior difesa: Bayer Uerdingen (30 gol subiti)
 Peggior difesa: Saarbrücken (69 gol subiti)
 Miglior differenza reti: Bochum (+22)
 Peggior differenza reti: Tennis Borussia Berlino (-18)
 Miglior serie positiva: St. Pauli (18, 14ª-31ª)
 Peggior serie negativa: Tennis Borussia Berlino (7, 8ª-14ª)
 Maggior numero di vittorie consecutive: Bayer Uerdingen (5, 32ª-36ª) , Bayer Uerdingen (5, 21ª-25ª)
Partite
 Più gol (11):
Fortuna Colonia-Saarbrücken 7-4, 17 ottobre 1993
 Maggior scarto di gol (5): Hertha Berlino-Magonza 5-0, Homburg-Meppen 5-0, Hannover-Hansa Rostock 5-0
 Maggior numero di reti in una giornata: 36 gol nella 12ª giornata, 36 gol nella 8ª giornata
 Minor numero di reti in una giornata: 16 gol nella 33ª giornata
 Maggior numero di espulsioni in una giornata: 8 in 5ª giornata

Individuali

Classifica marcatori

Media spettatori

Arbitri 

 Rainer Werthmann (10)
 Bodo Brandt-Chollé (9)
 Winfried Buchhart (9)
 Heinz-Dieter Casper (9)
 Bernd Domurat (9)
 Herbert Fandel (9)
 Helmut Fleischer (9)
 Frank Fleske (9)
 Günther Frey (9)
 Norbert Haupt (9)
 Walter Hofmann (9)
 Günther Holz (9)
 Jörg Hotop (9)
 Uwe Kemmling (9)
 Frank Kiefer (9)
 Torsten Koop (9)
 Thomas Leimert (9)
 Peter Müller (9)
 Michael Prengel (9)
 Wolfgang Ratzek (9)
 Roland Schäfer (9)
 Lutz Wagner (9)
 Peter Weise (9)
 Jürgen Wippermann (9)
 Bernd Hauer (8)
 Reinhard Kuhne (8)
 Lutz Pohlmann (8)
 Heinz Willems (8)
 Georg Dardenne (5)
 Volkmar Fischer (5)
 Hans-Jürgen Kasper (5)

 Michael Malbranc (5)
 Wieland Ziller (5)
 Hermann Albrecht (4)
 Manfred Amerell (4)
 Karl-Josef Assenmacher (4)
 Jürgen Aust (4)
 Alfons Berg (4)
 Hans-Peter Best (4)
 Hans-Peter Dellwing (4)
 Lutz-Michael Fröhlich (4)
 Manfred Führer (4)
 Hans Fux (4)
 Karl-Heinz Gläser (4)
 Günther Habermann (4)
 Manfred Harder (4)
 Jürgen Jansen (4)
 Hellmut Krug (4)
 Hans-Joachim Osmers (4)
 Hans Scheuerer (4)
 Aron Schmidhuber (4)
 Manfred Schmidt (4)
 Edgar Steinborn (4)
 Hartmut Strampe (4)
 Eugen Strigel (4)
 Hans-Jürgen Weber (4)
 Wolf-Günter Wiesel (4)
 Bernhard Zerr (4)
 Bernd Heynemann (3)
 Markus Merk (3)

Note

Collegamenti esterni 
 
 
 
 
 

Calcio nel 1993
Calcio nel 1994
1993-1994